Танцплощадка может означать:
 Танцевальная площадка — место для танцев
 Танцплощадка — фильм Самсона Самсонова 1985 года